В парному розряді жіночого тенісного турніру Brighton International 1989, що проходив у рамках Туру WTA 1989, Катріна Адамс і Лорі Макніл виграли титул, у фіналі перемігши пару Гана Мандлікова і Яна Новотна 4-6, 7-6, 6-4.

Сіяні пари 

 Гана Мандлікова /  Яна Новотна (фінал)
 Катріна Адамс /  Лорі Макніл (чемпіонки)

 Наталі Тозья /  Юдіт Візнер (півфінал)
 Рейчел Макквіллан /  Елна Рейнах (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Brighton International